«Хороший динозавр» — американский полнометражный компьютеро-анимационный фильм студии Pixar. Премьера состоялась 25 ноября 2015 года. Режиссёр — Питер Сон, ранее работавший над мультфильмом «Переменная облачность».

Сюжет 
В альтернативной истории падение астероида на Землю 65 миллионов лет назад так и не состоялось, что сохранило динозавров от вымирания. В ходе дальнейшей эволюции они научились речи и основам сельского хозяйства. В семье динозавров Генри и Иды родилось потомство: проказница и озорница Либби, сильный великан Бак и  маленький застенчивый и трусливый Арло. В отличие от своих брата и сестры, которые смогли найти своё призвание и получили право оставить отпечаток лапы на силосной башне (где хранится вся еда), последний с трудом адаптируется к окружающему миру, которого очень боится.

Чтобы помочь своему сыну, Генри даёт ему задание: поймать вредителей, которые крадут запасы из башни. Вскоре в ловушку попадается маленький пещерный человек, которого Арло не решается убить и отпускает. Генри недоволен этим решением. Вместе с сыном он начинает преследовать вора. В результате этой погони Арло повреждает ногу, и на обратном пути они попадают в шторм и в последовавшее за ним наводнение. Генри спасает сына, но погибает сам.

Арло пытается помочь матери с уборкой зерна до первого снега. Вскоре внутри силоса он снова находит пещерного человечка, пожирающего запасы, и, желая отомстить тому за гибель отца, гонится за ним к реке, где ударяется головой о камень и теряет сознание. Проснувшись, он замечает, что унесён течением реки далеко от дома. Окружающий мир весьма недружелюбен, и только с неоднократной помощью пещерного человечка ему удаётся выжить. Вскоре они встречают стиракозавра, впечатлённого силой человека и желающего взять его в компанию к собственным животным, которые активно помогают ему.

Вместе с Арло они пытаются придумать имя человечку, но тот реагирует на прозвище «Дружок», придуманное более молодым динозавром. В ходе дальнейшего путешествия Арло с помощью знаков рассказывает Дружку о собственной семье и погибшем отце, однако у человечка тоже были родители, но они погибли. На следующий день сильнейший шторм опустошает землю, и Арло, вспомнив о смерти отца, убегает в страхе. На следующее утро он начинает искать и находит Дружка, после чего встречает стаю летающих птеранодонов, которых просит указать путь к горе Три Когтя (месту жительства своей семьи).

Предводитель стаи, никтозавр Громоклюв, соглашается проводить Арло, но вскоре выясняется страшная правда: эти птерозавры являются хищниками, питающимися пострадавшими от бури животными. Вскоре Громоклюв обнаруживает Дружка, из-за чего тому с Арло приходится бежать из леса. Им на помощь приходят два тираннозавра, Нэш и Рамзи, которые приводят их к своему отцу Буру. Тот соглашается принять их в свою стаю при одном условии: помочь найти их пропавшее стадо.

С помощью своего обоняния Дружок находит стадо, которое был угнано группой велоцирапторов под предводительством Буббы. По поручению Бура Арло заманивает последних в засаду. После того как воров удаётся выгнать с пастбища, он помогает отогнать скот и прощается с тираннозаврами, а затем вместе с Дружком уходит по направлению к собственному дому. В пути они вдалеке видят пещерного человека, но Арло не хочет отпускать Дружка. Затем начинается новый шторм.

На друзей нападает стая Громоклюва, которой удаётся выкрасть Дружка. Сам Арло запутывается в зарослях виноградников и видит призрак собственного отца, который зовёт его идти домой. Но дружеские чувства к пещерному человеку заставляют его идти на его спасение, что вызывает гордость у Генри. Арло обнаруживает около реки никтозавров, дерущихся за право съесть Дружка, и сбрасывает их в воду. Затем начинается оползень, и друзей уносит течением, в котором динозавр помогает человеку остаться в живых.

Возвращаясь домой, Арло и Дружок слышат призыв пещерной семьи, которая вскоре появляется на холме. Динозавр понимает, что не сможет стать семьёй человеку, и убеждает своего друга присоединиться к сородичам. Арло благополучно прибывает домой к своей семье и получает право оставить свой грязевой отпечаток на силосной башне рядом с отпечатками матери и отца.

Роли озвучивали

Создание

Саундтрек 

Музыка для фильма была создана композиторами Майклом и Джеффом Данна, и стала первым опытом сотрудничества с Pixar. Walt Disney Records выпустил саундтрек 20 ноября 2015 года.

 Список композиций

Приём

Кассовые сборы 
По состоянию на апрель 2016 года картина собрала $ 123 087 120 в Северной Америке и $ 209 120 551 в других странах, тем самым общие сборы составили $ 332 207 671 при бюджете в $200 миллионов.

В Северной Америке 25 ноября кроме Хорошего динозавра также вышли картины Крид: Наследие Рокки и Виктор Франкенштейн, а широкий прокат получили Бруклин, В центре внимания и Трамбо. Предполагаемые сборы должны были составить $ 60-65 миллионов от просмотров в 3 749 кинотеатрах за первые пять дней, включая $ 45 миллионов за премьерный уик-энд. За ночные просмотры во вторник и прокат в среду были заработаны 1,3 и 9,8 миллионов долларов. За первые пять дней картина собрала $ 55 455 687, включая $ 39 155 217 в премьерный уик-энд, благодаря чему получила второе место по кассовым сборам (уступив только фильму Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2. В следующие недели «Хорошему динозавру» так и не удалось достичь первого места по сборам, что впервые произошло с релизами «Pixar».

За пределами Северной Америки картина собрала 28,7 миллионов долларов от 39 территорий, включая 8 значимых рынков. В отличие от американского проката, где фильм имел преимущество из-за наступавшего дня благодарения, в мировом прокате схожих ситуаций не было Лучшие показатели дали Великобритания ($ 4 300 000), Мексика ($ 3 600 000 и первое место в прокате), Франция ($ 3 200 000), Аргентина ($ 2 200 000 и первое место), и Россия ($ 2 100 000 и первое место).
По общему доходу тройка лидеров имела следующий вид: Великобритания ($ 10 100 000), Мексика ($ 8 700 000) и Франция ($ 8 100 000). Наряду с этим ещё предстоит релиз на крупных рынках Австралии (26 декабря), Южной Кореи и Бразилии (7 января), а также Японии (12 марта), также определяется дата выпуска в Китае.

Для выхода на безубыточность, по оценкам аналитиков, с учётом потраченных на создание и маркетинг $ 200 000 000 и $ 150 000 000 долларов, сборы должны были составить порядка 500 миллионов долларов. Однако учитывая нынешнее показатели, картина может не собрать и 400 000 000, что сделает её первым коммерческим провалом для Pixar.

Приём критики 
Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes дал фильму рейтинг в 77 %, используя данные 184 рецензий, со средней оценкой 6.5/10. Metacritic дал картине оценку в 66 из 100, на базе 37 рецензий. Зрители, опрошенные CinemaScore, дали фильму среднюю оценку «A».

Награды

Примечания

Ссылки 
 
 
 Хороший динозавр at Metacritic

Мультфильмы США 2015 года
Полнометражные мультфильмы Pixar
Мультфильмы о доисторических временах
Мультфильмы о динозаврах
Мультфильмы о говорящих животных
Полнометражные мультфильмы США
Фильмы США в 3D
Фильмы 2015 года в 3D
Компьютерные анимационные фильмы США
Фильмы Walt Disney Pictures